Le Procès de Cyric le fou est le titre en français du roman  de Troy Denning, basé sur le monde imaginaire des Royaumes oubliés, paru chez  en 2005  en format de poche. Il est le cinquième tome de la série La Séquence des avatars.

Résumé 

Cyric doit passer en jugement devant le Cercle des Douze pour manquement à ses devoirs et risque d'être déposé. Pour se défendre Cyric compte sur la lecture de son livre saint au pouvoir magique pouvant convertir toute personne à qui on en fait la lecture, le Cyrinishad. Il va devoir charger un de ses fidéles, Malik el Sami yn Nasser qui était un prospère marchand de tapis de PortCalim en mission à Chateausuif de le lui amener. Le procès et la quête de Malik seront à l'origine de toutes les intrigues divines qui auront une influence cruciale sur le destin des divinités Mystra et Kelemvor.

Roman américain paru en 2005
Roman sur les Royaumes oubliés